Łagodny zjazd (ang. curb cut) – zjazd z poziomu chodnika na jezdnię.

Łagodne zjazdy umożliwiają osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim lub dziecku na trójkołowym rowerku przejście na drugą stronę ulicy bez problemu. Tego typu zjazdy są też wygodne dla rowerzystów.

W Stanach Zjednoczonych pierwszy tego typu podjazd został wykonany w Berkeley (Kalifornia) w roku 1970, co jest upamiętnione tablicą pamiątkową. Prawo amerykańskie (Americans with Disabilities Act of 1990) wymaga, żeby wszystkie przejścia dla pieszych miały łagodne zjazdy.

Brak łagodnych zjazdów jest jednym z wielu problemów dla niepełnosprawnych. Sprawny wózkowicz potrafi pokonać na wózku nawet wysoki krawężnik.

Niepełnosprawność